Pelletiera är ett släkte av viveväxter. Pelletiera ingår i familjen viveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Viveväxter
Pelletiera